Олександрівська районна рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України і Росії

Олександрівська районна рада — Донецька область, Олександрівський район
 Олександрівська районна рада — Кіровоградська область, Олександрівський район

Олександрівська районна рада — Ставропольський край, Олександрівський район